Estancia steht für:

 Estancia, Landgut in Südamerika 
 Estância (Sergipe), Stadt in Sergipe, Brasilien
 Estancia (Iloilo), Stadtgemeinde in der Provinz Iloilo, Philippinen
 Estancia (New Mexico), Ort in den Vereinigten Staaten
 Estancia (Ginastera), Ballett von Alberto Ginastera

Siehe auch:
 La Estancia